Winifred je ženské křestní jméno anglosaského původu. Je stvořeno ze slov wine ("přítel", "pán", "ochránce") a friþ ("mír").

Známé nositelky 
 Svatá Winefride, velšská světice
 Winifred Atwellová (1914–1983), trinidadská klavíristka
 Winifred Carney (1887–1943), americká sufražetka
 Winifred Copperwheat (1905–1976), britská houslistka
 Winifred Dunn, americká scenáristka, střihačka a umělecká kritička
 Winifred Greenwood (1885–1961), americká herečka němých filmů
 Winifred Holtby (1898–1935), britská spisovatelka a novinář
 Winifred Jordan (* 1920), britská atletka
 Winifred Lewellin James (1876–1941), australská spisovatelka
 Winifred Mary Letts (1882–1972), britská spisovatelka
 Winifred Nicholson (1893–1981), malířka
 Winifred Spooner (1900–1933), anglická pilotka
 Winifred Marjorie Wagner (1897–1980), manželka Siegfrieda Wagnera

Ženská jména
Ženská jména anglického původu
Jména germánského původu
Jména anglického původu